Gustavo Kuerten era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Albert Costa.

Albert Costa ha battuto in finale 6–1, 6–0, 4–6, 6–3, Juan Carlos Ferrero.

Teste di serie

  Lleyton Hewitt (ottavi di finale)
  Marat Safin (semifinali)
  Tommy Haas (ottavi di finale)
  Andre Agassi (quarti di finale)
  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
  Tim Henman (secondo turno)
  Gustavo Kuerten (ottavi di finale)
  Roger Federer (primo turno)
  Thomas Johansson (secondo turno)
  Sébastien Grosjean (quarti di finale)
  Juan Carlos Ferrero (finale)
  Pete Sampras (primo turno)
  Andy Roddick (primo turno)
  Jiří Novák (terzo turno)
  Guillermo Cañas (quarti di finale)
  Younes El Aynaoui (secondo turno)

  Carlos Moyá (terzo turno) 
  Àlex Corretja (semifinali) 
  Thomas Enqvist (secondo turno) 
  Albert Costa (campione) 
  Juan Ignacio Chela (primo turno) 
  Andrei Pavel (quarti di finale) 
  Fabrice Santoro (secondo turno) 
  Rainer Schüttler (secondo turno) 
  Tommy Robredo (terzo turno) 
  Maks Mirny (primo turno) 
  Nicolas Escudé (primo turno) 
  Nicolás Lapentti (primo turno) 
  David Nalbandian (terzo turno) 
  Sjeng Schalken (terzo turno) 
  Gastón Gaudio (ottavi di finale) 
  Ivan Ljubičić (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

Open di Francia 2002
ATP Tour 2002